Ahman oder Åhman ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Åhman (1925–2022), schwedischer Leichtathlet
 David Åhman (* 2001), schwedischer Beachvolleyballspieler
 Harry Åhman (1912–1992), schwedischer Schachmeister
 Robert Åhman-Persson (* 1987), schwedischer Fußballspieler
 Ronald Åhman (* 1957), schwedischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ahmann
 Aman (Begriffsklärung)
 Amann